I Campionati oceaniani di triathlon sprint del 2020 ovvero la ventiduesima edizione si sono tenuti a Devonport in Australia, in data 29 febbraio 2020.

Tra gli uomini ha vinto l'australiano Marcel Walkington, mentre la gara femminile è andata alla neozelandese Ainsley Thorpe.

Nella gara valida per il titolo under 23, ha trionfato tra gli uomini l'australiano Luke Schofield, mentre tra le donne la neozelandese Ainsley Thorpe.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate 
Campionati oceaniani di triathlon
Campionati oceaniani di triathlon del 2020
Campionati mondiali di triathlon
Campionati mondiali di triathlon del 2020
Campionati del mondo Ironman
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2020
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2020

Campionati oceaniani di triathlon sprint
Triathlon nel 2020